Мез () — департамент на північному сході Франції, один з департаментів регіону Лотарингія
 Мез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро 
 Мез — французька назва річки Маас